Аполлос (Терешкевич) (1746—1817) — єпископ Відомства православного сповідання Російської імперії з титулом Слобідсько-Український і Харківський.
 Терешкевич Микола Олександрович (1857—1888), статистик; завідувач статистичного бюро Полтавського губернського земства.
 Терешкевич Сергій Григорович (1910—1944) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.